Alce – nome comune dell'Alces alces
 Alce – figura araldica
 Alce Nero – religioso nativo americano
 Alce Irlandese o megalocero – animale preistorico
 Moto Guzzi Alce – motocicletta